Архипелагът Тонга е съставен от 169 острова, от които само 36 обитаеми. В настоящия списък са описани 35 от най-големите острови на страната, като са подредени по островни групи. За всеки един от тях са посочени английското изписване на острова, площта му, населението, координатите, откривателя на съответния остров и датата и годината на откриване. За островите, за които няма пълна информация, съответните полета не са попълнени.

О-ви Вавау (Vava'u group), 119 км2, 15 485 жители, Абел Тасман (януари 1643)
 остров Вавау (Vava'u), 119 км2, 16 000, , Франсиско Антонио Маурейе (февруари 1781)
 остров Лейт (Late), необитаем, , Абел Тасман (януари 1643)
 остров Току (Toku), 0,4 км2, необитаем, , Франсиско Антонио Маурейе (февруари 1781)
 остров Фонуалеи (Fonualei), необитаем, , Франсиско Антонио Маурейе (26 февруари 1781)
 остров Хакауфаси (Hakaufasi), необитаем, 
 остров Хунга, (Hunga), 

О-ви Ниуа (Niua group), 72 км2, 1652 жители, Якоб Лемер и Вилем Схаутен (май 1616)
 остров Ниуатопутапу (Кепел) (Niuatoputapu, Keppel), 18 км2, 1161 жители, Якоб Лемер и Вилем Схаутен (май 1616)
 остров Ниуафооу (Niuafo'ou), 15 км2, 735 жители, Якоб Лемер и Вилем Схаутен (май 1616)
 остров Тафахи (Tafahi), 3,42 км2, 122 жители, Якоб Лемер и Вилем Схаутен (май 1616)

О-ви Тонгатапу (Tongatapu group), 348 км2, 76 425 жители, Абел Тасман (19 януари 1643)
 остров Ата ('Ata), 2,3 км2, необитаем, , Абел Тасман (19 януари 1643)
 остров Еуа ('Eua), 87,44 км2, 4934, , Абел Тасман (януари 1643)
 рифове Минерва (Minerva Reefs), необитаем,  и 
 остров Тонгатапу (Tongatapu), 260,48 км2, 66 577, , Абел Тасман (януари 1643)

О-ви Хаапай (Ha'apai group), 110 км2, 7572 жители, Абел Тасман (януари 1643)
 о-ви Лифука (Lifuka group), Абел Тасман (януари 1643)
 остров Као (Kao), 11,6 км2, , Абел Тасман (януари 1643)
 остров Лифука (Lifuka), 11,42 км2, 2966 жители, , Джеймс Кук (май 1777)
 остров Луахоко (Luahoko), необитаем, 
 остров Офоланга (Ofolanga), необитаем, 
 остров Тофуа (Tofua), 55,63 км2, 5 жители, , Абел Тасман (януари 1643)
 остров Уиха (Uiha), 
 остров Уолева (Uoleva), необитаем, , Джеймс Кук (май 1777)
 остров Фоа (Foa), 13,39 км2, 1485 жители, , Джеймс Кук (май 1777)
 остров Хаано (Ha'ano), 6,58 км2, 477 жители, , Джеймс Кук (май 1777)
 о-ви Лулунга (Коту) (Lulunga archipelago, Kotu group), Абел Тасман (януари 1643)
 остров Лалона (Lalona), необитаем, 
 остров Манго (Mango), 
 остров Оуа ('O'ua), 
 остров Телеки Вавау (Tele-ki-Vava'u), необитаем, 
 остров Телеки Тонга (Tele-ki-Tonga), необитаем, 
 остров Тунгуа (Tungua), 
 остров Фоноифуа (Fonoifua), 
 о-ви Номука (Nomuka Islands), Абел Тасман (януари 1643)
 остров Номука (Nomuka), 
 остров Номука ики (Nomuka iki), необитаем, 
 о-ви Оту Муомуа ('Otu Mu'omu'a)
 остров Келефесиа (Kelefesia), необитаем, 
 остров Тохумеа (Tonumea), необитаем, 
 остров Хунга Тонга (Hunga Tonga), необитаем, 
 остров Хунга Хаахай (Hunga Ha'apai), необитаем,

Източници 

 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands .
 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966.

География на Тонга